Göthel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Göthel (* 1958), deutscher Biathlet
 Christian Friedrich Göthel (1804–1873), deutscher Orgelbauer
 Erik Göthel (* 1973), deutscher Handballspieler
 Louis Göthel (1846–1911), deutscher Schauspieler und Theateragent
 Ralf Göthel, deutscher Biathlet
 Siegfried Göthel (1942–?), deutscher Trompeter und Hochschullehrer